Benedicta hace referencia a varios artículos:

Botánica
 Nombre común de la planta Geum urbanum.

Personas
Benedicta Boccoli
Benedicta Enriqueta del Palatinado
Benedicta de Dinamarca